Rimski ugovori (1924.)
 Rimski ugovori (1941.)
 Rimski ugovori (1957.)